Финал 24-го чемпионата СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл с 1 по 16 октября 1964 года в Смоленске по круговой системе.

Чемпионом страны стал Зиновий Цирик. Второе место разделили набравшие равное количество очков Валентин Абаулин, В. Петров и Виктор Литвинович. После восьмого тура выбыл минчанин Аркадий Плакхин, его результаты аннулированы.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1965 №1, №2, №3

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

1960-е годы в Смоленской области
Спортивные соревнования в Смоленске
1964 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в России в 1964 году
Октябрь 1964 года
Чемпионаты СССР в 1964 году